la déclinaison italienne du prénom Henri ;

Prénom 
Enrico est un prénom notamment porté par :
 
 Enrico Caruso (1873-1921), ténor italien ;
 Enrico Fermi (1901-1954), physicien italo-américain, prix Nobel de physique en 1938 ;
 Enrico Macias (né en 1938), chanteur, musicien, compositeur et acteur français

Patronyme 

 Jérôme Enrico, réalisateur, producteur et acteur français, fils de Robert Enrico ;
 Robert Enrico (1931-2001), scénariste et réalisateur français ;
 Séraphin Enrico (1898-?), artiste franco-italien.

Voir aussi 
 

Prénom italien
Prénom masculin
Homonymie de prénom